Улица Волгоградская — улица в городе Казани, почти по всей длине являющаяся де-факто бульваром с проезжей частью по бокам. Названа в честь города-героя Волгограда в 1961 году.

История 
Улица возникла не позднее 1920-х годов в северной части Ивановской стройки; в конце 1920-х годов прежде безымянная улица названа Ленинградской улицей. Решением исполкома Казгорсовета № 731 от 29 ноября 1961 года переименована в Волгоградскую улицу.

Первоначально улица имела малоэтажную деревянную застройку. В первой половине 1960-х годов эти дома были снесены в связи с застройкой кварталов 34-35 и 42 Ленинского района; в результате застройки кварталов 36 и 41 этого же района в конце 1960-х годов и административных зданий чуть восточнее этих кварталов в 1970-х годах улица оказалась продлена до улицы Бондаренко.

После вхождения Ивановской стройки в состав Казани улица административно относилась к слободе Восстания, входившей в 6-ю часть города; после создания в городе административных районов относилась к Заречному (позже — Пролетарскому, 1925–1934), Ленинскому (1934–1973), Московскому и Ленинскому (1973–1995), Московскому и Ново-Савиновскому (с 1995) районам.

Расположение 
Улица Волгоградская пролегает с запада на восток от пересечения с улицей Декабристов (Московский район Казани) до пересечения с улицей Бондаренко (Ново-Савиновский район Казани), упираясь в парк Победы.

Улица Волгоградская пересекает две магистральные казанские дороги: проспект Ибрагимова и улицу Короленко.

Проезжие части улицы Волгоградская разделены высокой грунтовой разделительной полосой. На данной разделительной полосе высажены деревья, кустарники, а также размещены социально значимые объекты (крупнейшая автостоянка района, автосервисы) и объекты общественного питания.

На разделительной полосе около пересечения с проспектом Ибрагимова находится памятник городу-герою Волгограду. Напротив него, на участке, расположенном в Ново-Савиновском районе, разделительная полоса выполнена в виде небольшого сквера.

Обустройство дорожной сети 

Улица Волгоградская пересекает следующие улицы с запада на восток (по нумерации домов):
 Улица Декабристов
 Улица Тунакова — перекрёсток расположен только на чётной стороне улицы
 Улица Фурманова — перекрёсток расположен только на чётной стороне улицы
 Проспект Галимджана Ибрагимова
 Улица Короленко
 Улица Бондаренко
Ранее также пересекалась с улицами Партизанская и Селянская.

Помимо пешеходных переходов, оборудованных светофорами, на улице имеется также два нерегулируемых пешеходных перехода:
 Нерегулируемый пешеходный переход около перекрёстка с улицей Фурманова (от ул. Фурманова, дом 50 до ул. Волгоградская, дом 23)
 Нерегулируемый пешеходный переход между Школой №71 и Школой №91 (от ул. Волгоградская, дом 26 до ул. Волгоградская, дом 37)

На улице Волгоградская, помимо перекрёстков, расположены два нерегулируемых разворота:
 С чётной стороны на нечётную сторону (от ул. Волгоградская, дом 2 до ул. Волгоградская, дом 1)
 Двунаправленный разворот около ул. Волгоградская, дом 28А

Объекты, расположенные на улице 
 №№ 6, 18 — жилые дома управления строительства «Теплоэнергострой-2».
 № 11а — детский сад ДОУ №240 «Теремок»
 № 12 — жилой дом треста «Гидроспецстрой».
 № 14 — жилой дом треста .
 № 22 — жилой дом треста «Гидроспецстрой». В этом доме расположено почтовое отделение № 44.
 № 24 (ранее: Коллективная, 41) — жилой дом .
 № 26 (ранее: Коллективная, 41а) — школа № 91.
 № 28 — жилой дом .
 № 26 — средняя общеобразовательная школа №91.
 № 32 — администрация Ново-Савиновского района города Казани.
 № 37 — отдел полиции №7 «Гагаринский».
 № 39а — средняя общеобразовательная татарско-русская школа №71 с углубленным изучением отдельных предметов
 № 47 — Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

Общественный транспорт 

Улица Волгоградская, несмотря на относительно малую ширину проезжей части, является важной городской дорогой, по которой проложено множество маршрутов автобусов и троллейбусов. В период строительных работ в середине улицы Декабристов, улица Волгоградская приняла на себя основную нагрузку по пассажирским перевозкам в Московском районе г. Казани.

9 мая 2013 года была у западного конца улицы была открыта станция «Яшьлек» первой (Центральной) линии, которая, согласно плану развития Казанского метрополитена, будет являться пересадочной на проектируемую станцию «Волгоградская» второй (Савиновской) линии.

Фотографии

См. также 
 Улицы Казани
 Проспект Хусаина Ямашева
 Улица Декабристов (Казань)
 Проспект Галимджана Ибрагимова

Примечания 

Улицы Казани
Улицы Московского района Казани
Улицы Ново-Савиновского района Казани

Улицы Казани, названные по названиям городов‎